«Ва́рвар и ге́йша» () — американский художественный фильм в жанре приключенческой исторической драмы, поставленный режиссёром Джоном Хьюстоном по произведению Эллиса Сен-Джозефа на основе реальных событий, политических отношений между США и Японией в середине XIX века. Премьера фильма состоялась 30 сентября 1958 года.

Сюжет 
В июле 1856 года президент США Франклин Пирс посылает нью-йоркского купца и незначительного политика Таунсенда Харриса в Японию в качестве первого американского генерального консула в этой стране. Помимо враждебного отношения островного населения к иностранцам, Харрис обретает любовь юной гейши.

В ролях 
 Джон Уэйн — Таунсенд Харрис
 Эйко Андо — Окити
 Сэм Джаффе — Генри Хюскен
 Со Ямамура — губернатор Тамура

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Джон Хьюстон
 Сценаристы: Чарльз Грейсон, Найджел Балчин (нет в титрах), Джеймс Эдвард Грант (нет в титрах), Альфред Хэйес (нет в титрах)
 Продюсер: Юджин Френке
 Оператор: Чарльз Г. Кларк
 Композитор: Хьюго Фридхофер
 Монтажёр: Стюарт Гилмор
 Художники-постановщики: Джек Мартин Смит, Лайл Р. Уилер
 Художник по костюмам: Шарль Ле Мэр
 Гримёры: Бен Най, Уэб Аверлендер
 Звукорежиссёры: Уоррен Б. Делаплейн, Карлтон У. Фолкнер, У. Д. Флик, Уолтер Росси
 Дирижёр: Лайонел Ньюман

Примечания

Ссылки 
 Рецензии

 The Barbarian and the Geisha (1958)
 Review by Antonio Méndez
 Review by Olrik
 Review by Bosley Crowther
 Never seems fluid

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1958 года
Фильмы Джона Хьюстона
Приключенческие фильмы США
Фильмы-драмы США
Исторические фильмы США
Экранизации литературных произведений
Фильмы о гейшах
Фильмы 20th Century Studios